Tonnes de flashs est un coffret qui regroupe tous les classiques de Michel Pagliaro de même que les albums anglais qu'il a enregistré au cours de sa carrière. Présenté dans un boîtier en carton, il regroupe 12 albums originaux ainsi qu'un CD regroupant des chansons qui ne furent gravées que sur 45 tours. Il est sorti le .

Titres

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de Michel Pagliaro

Album québécois
Album de rock canadien
Album musical sorti en 2011